Het district Morges (Frans: District de Morges, Duits: Bezirk Morges) is een administratieve eenheid binnen het kanton Vaud. De hoofdplaats is Morges. Het district is in de cirkels (Frans: Cercle) Colombier, Ecublens, Morges en Villars-sous-Yens opgesplitst.

Het district bestaat uit 34 gemeenten, heeft een oppervlakte van 108,15 km² en heeft 71.682 inwoners (eind 2003).

District van Zwitserland
Geografie van Vaud